La Tapoa peut désigner :
 la Tapoa, une rivière du bassin de la Volta, à l’est du Burkina Faso ;
 la Tapoa, une province de la région de l’Est au Burkina Faso, traversée par cette rivière ;
 Tapoa-Diagbagbi, un village du département et la commune rurale de Botou dans la province de Tapoa et la région de l’Est au Burkina Faso ;
 Tapoa-Barrage, un village du département et la commune rurale de Diapaga dans la province de Tapoa et la région de l’Est au Burkina Faso ;
 Tapoa-Djerma, un village du département et la commune rurale de Diapaga dans la province de Tapoa et la région de l’Est au Burkina Faso.